Мункфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мункфорс — місто у Швеції, у лені Вермланд.